— японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, работающий в Нюкасаямской обсерватории. В период с 1991 по 1998 годы им, совместно с другим японским астрономом Сёхэем Судзуки, было обнаружено в общей сложности 52 астероида. Оба являются выпускниками университета Васэда, в честь которого они назвали один из открытых астероидов .

См. также 
 Кэндзо Судзуки
 Окуро Оикава
 Масаюки Янай

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов